Helminthoglypta fieldi är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1930. Helminthoglypta fieldi ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
fieldi